PH, Ph, pH eller ph kan syfta på:

 pH – ett mått på surhetsgrad
 PH – IATA:s kod för Polynesian Airlines
 PH – ISO 3166-1 alpha-2 för Filippinerna
 .ph – toppdomän för Filippinerna
 pH – picohenry, se  Henry (enhet)
 PH – petahenry, se Henry (enhet)
 ph – en illuminansenhet, se Phot
 PH – en dansk författare, arkitekt, formgivare och revyförfattare, se Poul Henningsen
PH - Paradise Hotel 
PH-lampa –  en elektrisk armatur, som är formgiven av den danske arkitekten Poul Henningsen